Le nom de chapelle des Capucins peut désigner :
 la chapelle des Capucins à Coulommiers, en Seine-et-Marne (France) : voir Parc des Capucins de Coulommiers ;
 la chapelle des Capucins à Valence, dans la Drôme (France).